Eller eller Éller kan syfta på:

 Eller – en logisk operator
 Eller (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Bulgarien 

 Stambolovo (ort), Chaskovo, Obsjtina Stambolovo,

Marshallöarna 

 Eller (ö), Kwajalein,

Spanien 

 Éller, ort, Katalonien, Província de Lleida,

Tyskland 

 Eller (Rhume) – vattendrag, Niedersachsen, 
 Eller, Düsseldorf – stadsdel i Düsseldorf